Сандивил има више значења:
 Сандивил (Охајо)
 Сандивил (Ајова)